Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2016 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 13 по 19 декабря 2015 года в Электренае (Литва) и с 17 по 23 января 2016 года в Нови-Саде (Сербия). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B первом дивизионе чемпионата мира 2017 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А, а команда, занявшая последнее место, перешла в третий дивизион чемпионата мира 2017 года.

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 12 национальных команд — девять из Европы, две из Азии и одна из Океании. Сборная Китая пришла из третьего дивизиона, сборная Венгрии пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Группа A

Группа B

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2016 года. 
В группе А первого дивизиона участвовали 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона также участвовали 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2016 года

Главные судьи
  Андрей Шрубок
  Синъити Такидзава
  Крис Девердт
  Милан Зрнич

Линейные судьи
  Бенас Яксис
  Дейвидас Кинейкис
  Лю Рэн
  Роман Воронин
  Адриан Космин Топарцеану
  Фредрик Моннайе
  Людвиг Линдгрен

Группа B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2016 года

Главные судьи
  Джеффри Барсело
  Ведран Крчелич
  Сергей Соболев
  Андреа Бенвегну

Линейные судьи
  Антон Гладченко
  Марко Сакович
  Тибор Фазекас
  Давид Пердув
  Давид Ваци
  Луис Белен
  Чаэ Юнджин

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40% от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Артур Павлюков
 Защитник:  Домантас Чипас
 Нападающий:  Вильмош Галло

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Чо Джигун
  Чанад Эрдей
  Лука Ярчов
  Вадим Васёнкин
  Эдгар Протченко
  Жорди Веркиль

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40% от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Игнасио Гарсия
 Защитник:  Стефан Бошкович
 Нападающий:  Пабло Пантойя

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Закари Бойл
  Кеану Эверс
  Ван Ёнквон
  Пабло Пантойя
  Норберт Рокай
  Мирко Дьюмич

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

2015 год в хоккее
Декабрь 2015 года
Январь 2016 года
Спорт в Литве в 2015 году
Спорт в Сербии в 2016 году
М*2
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Литве
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Сербии